Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Alessio Di Mauro 6-3, 7-66.

Teste di serie 

 Albert Montañés (quarti di finale)
 Óscar Hernández (semifinali)
 Kristof Vliegen (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)

 Alessio Di Mauro (finale)
 Francesco Aldi (secondo turno)
 Richard Gasquet (Campione)
 Tomas Tenconi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2005